Les Éditions Alexipharmaque sont une maison d'édition fondée en 2006 par Arnaud Bordes à Billère (Pyrénées-Atlantiques) appartenant à l'association éponyme.

Essais, romans, récits, nouvelles, poésie.
Trois collections : les Narratives, les Réflexives, les Rares.
Titres également disponibles au format électronique (eBook).

Publications 
Les deux premiers livres publiés sont Hermann de David Mata et L'ombre de Venise de Luc-Olivier d’Algange.
Suivent Le sentier perdu et Dans la forêt de Fontainebleau de Jean Parvulesco.

On mentionnera également la publication de deux titres de Michel Mourlet : Instants critiques en 2011 , 4e volume de la série « Le Temps du refus » inaugurée en 1976 aux Editions de la Table Ronde par l’Éléphant dans la porcelaine, et une nouvelle édition augmentée du Petit Théâtre de Hyacinthe le Fou, avec des illustrations originales d’Émilie Teillaud, qui ont fait l’objet d’une exposition à la Librairie du Sandre, à Paris.

Autres auteurs au catalogue : Luc-Olivier d’Algange, Alain de Benoist, Jean-Paul Bourre, Nicolas Deloffre, Michel Marmin, David Mata, Ludovic Maubreuil, Jean Parvulesco, Alex Porker...

Notes et références 

Maison d'édition ayant son siège en Nouvelle-Aquitaine
Maison d'édition ayant son siège dans les Pyrénées-Atlantiques
Billère